San Buenaventura kan syfta på:

Honduras 

 San Buenaventura (kommun), Honduras, 
 San Buenaventura, Honduras,

Mexiko 

 San Buenaventura, Toluca de Lerdo, 
 San Buenaventura, Coahuila, 
 San Buenaventura, Jalisco, 
 Buenaventura, Chihuahua, 
 San Buenaventura (kommun), Coahuila, 
 San Buenaventura, Ixtapaluca,

USA 

 Ventura, Kalifornien, countyhuvudort, Ventura County,